Ein Notdienst ist ein Dienst, um auch außerhalb der Öffnungs- und Sprechzeiten Hilfe anbieten zu können. Weit verbreitete Notdienste sind:

 Apothekennotdienst
 Ärztlicher Notdienst
 Kinder- und Jugendnotdienst
 Schlüsselnotdienst
 Zahnärztlicher Notdienst

Je nach Region gibt es weitere Notdienste:

 Anwaltlicher Notdienst
 handwerkliche Notdienste (z. B. Glaser-Notdienste, Heizungs-Notdienste)

Weiterhin gibt es verschiedenste telefonische Notdienste.

Siehe auch: Bereitschaftsdienst, Notdienstkalender, Notruf